Manuel Márquez puede referirse a:

 Manuel Márquez de León (1822-1890), político, militar y pensador mexicano - gobernador de Durango y Sinaloa;
 Manuel A. Márquez González (1958-), dirigente sindical ferrocarrilero mexicano;
 Manolo Márquez (1968-), jugador y entrenador de fútbol español;
 Manuel Márquez Rodríguez (1872-1962), catedrático español de Oftalmología - colaborador de Ramón y Cajal;
 Manuel Márquez Sánchez de Movellán (18??-19??), militar español;
 Manuel Márquez Sterling (1872-1934), diplomático y político cubano - presidente provisional de Cuba durante 6 horas en 1934;
 Juan Manuel Márquez Méndez (1973-), boxeador profesional mexicano.
 Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León